Caldwell County er navnet på flere counties i USA:

 Caldwell County, Kentucky
 Caldwell County, Missouri
 Caldwell County, North Carolina
 Caldwell County, Texas
 Caldwell Parish, Louisiana